Финал Лиги наций 2019 — финальный футбольный матч финальной стадии Лиги наций УЕФА 2018/2019. Это был первый финальный матч нового турнира Лига наций УЕФА. Матч состоялся 9 июня 2019 года на стадионе «Драган» в Порту, Португалия. Финальная встреча прошла между  финальной стадии — сборной Португалии и сборной Нидерландов.

Путь к финалу

Матч

Детали

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

2019
Финал
Матчи сборной Португалии по футболу
Матчи сборной Нидерландов по футболу